Мидланд има више значења:
 Округ Мидланд (Мичиген)
 Округ Мидланд (Тексас)
 Мидланд (Вашингтон)
 Мидланд (Вирџинија)
 Мидланд (Колорадо)
 Мидланд (Мичиген)
 Мидланд (Тексас)
 Мидланд (Јужна Дакота)
 Мидланд (Арканзас)
 Мидланд (Мериленд)
 Мидланд (Охајо)
 Мидланд (Пенсилванија)
 Мидланд (Северна Каролина)